Tine – norweska spółdzielnia mleczarska

 Martin Boucar Tine – senegalski duchowny rzymskokatolicki
 Jacques Tiné – francuski dyplomata